São Mamede, een plaats in de Portugese gemeente Évora
 São Mamede, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 São Mamede de Coronado, een plaats in de Portugese gemeente Trofa bij Porto
 São Mamede de Escariz, een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde
 São Mamede de Este, een plaats in de Portugese gemeente Braga
 São Mamede de Infesta, een plaats in de Portugese gemeente Matosinhos bij Porto
 São Mamede de Negrelos, een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso
 São Mamede de Recezinhos, een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 São Mamede de Ribatua, een plaats in de Portugese gemeente Alijó